Sophienhöhe bezeichnet 

 Sophienhöhe (Jena), natürliche Erhebung nahe der Stadt Jena
 Sophienhöhe (Jülich), rekultivierte Braunkohletagebau-Abraumhalde bei Jülich im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen)
 Villa Sophienhöhe, denkmalgeschütztes Gebäude bei Niederbolheim, einem Stadtteil von Kerpen im Rhein-Erft-Kreis, Sophienhöhe 3